Иоанн VIII (; ок. 814 — ) — Папа Римский с 14 декабря 872 года по 16 декабря 882 года.

Биография 
Иоанн VIII родился в Риме около 814 года. Пользуясь слабостью современных ему светских правителей, Иоанн заявлял самые широкие притязания на их права, что, однако, мало облегчало его фактическое положение. На соборе в Равенне (877) он провозгласил неподсудность низшего духовенства светской юрисдикции и возложил императорскую корону сначала на Карла II Лысого, потом на Карла III Толстого.

Императоры были бессильны отразить набеги арабов на Италию, и папа был вынужден деньгами покупать мир у арабских правителей. Желая найти помощь против арабов, а также сохранить под своей властью Болгарию, Иоанн старался привлечь на свою сторону императора Византии Василия I Македонянина, признал патриарха Фотия I, отлучённого его предшественником, и послал своих легатов на Четвёртый Константинопольский собор (879—880 гг.). На этом Соборе, помимо прочего, были признаны недействительными постановления Константинопольского Собора 869-870 гг. (инициированного папой Адрианом II). 

Вёл борьбу с будущим папой римским Формозом, в то время епископом Порто.

После смерти Людовика II предложил признать право Каролингов из Франции наследовать Людовику II.

На соборе в 877 году хотел провозгласить Бозона Вьеннского королём Италии и императором Запада.

Злейший враг герцога Сполето Ламберта II.

Иоанн VIII был убит в Риме своими родственниками 16 декабря 882 года.

Примечания

Литература 
 

Папы римские
Церковные деятели IX века